Le patronyme hispanique Bordón provient de la localité espagnole Bordón.

Patronyme

Bordón
Luis Bordón, musicien paraguayen.

Toponyme
Bordón est une localité espagnole de la province de Teruel en Aragón.
Bordón est la sixième corde de la guitare espagnole, également appelée guitare flamenca, introduite au XVIIIe siècle par le père Basilio professeur de María Luisa, l'épouse de Carlos IV.

Références